Мурфрисборо () — города в США
  — в штате Арканзас.
  — в штате Северная Каролина.
 Мурфрисборо — в штате Теннесси.